Козимо Матасса () — американский звукорежиссёр, владелец нью-орлеанских студий звукозаписи J&M Studios и Cosimo Recording Studio.

Премии и признание 
В 2012 году заслуги Козимо Матассы перед музыкальной индустрией были высоко отмечены — он был принят в Зал славы рок-н-ролла в категории «Награда за музыкальное мастерство» ().

См. также 
 Список членов Зала славы рок-н-ролла. Категория  «Награда за музыкальное мастерство»

Примечания

Ссылки 
 Козимо Матасса на сайте AllMusic
 Матасса на сайте Зала славы рок-н-ролла

Музыкальные продюсеры США
Предприниматели США
Родившиеся в Новом Орлеане
Выпускники Тулейнского университета
Члены Зала славы блюза
Члены Зала славы рок-н-ролла